HMS Montrose steht für folgende Schiffe der Royal Navy:

* HMS Montrose (D01), Flottillenführer der Scott-Klasse, Dienst im 2. Weltkrieg, 1946 verschrottet
 HMS Montrose (F236), Fregatte der  Duke-Klasse (1987), Stapellauf 1992